Ugani, kdo pride na večerjo je lahko:

 Ugani, kdo pride na večerjo, ameriški film iz leta 1967
 Ugani, kdo pride na večerjo, ameriški film iz leta 2005
 Ugani, kdo pride na večerjo, slovenska kuharska televizijska oddaja